Garko peut être :

Patronyme 
 Gianni Garko (1935-), acteur italien ;
 Ryan Garko (1981-), joueur américain de baseball.

Toponyme  
 Une ville dans l'État de Kano du Nigeria, c'est aussi le nom d'une zone de gouvernement local autour de cette ville

Homonymie de patronyme